Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Lutz e Stan Smith che hanno battuto in finale Peter Fleming e Gene Mayer 4-6, 7-5, 6-2.

Teste di serie 

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (primo turno)

 Bob Lutz /  Stan Smith (campioni)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Columbus Open 1977